UGW steht für:
 Uganda-Schilling (ISO-4217-Code), erster Uganda-Schilling bis 1986
 Bahnhof Jena-Göschwitz (DS100-Code)

Abkürzung